Osoby z nazwiskiem McCullough:
 Bernie Mac (1957-2008), komik, aktor, urodzony jako Bernard McCullough
 Billy McCullough (ur. 1935)
 Clyde McCullough (1917-1982)
 Colleen McCullough (ur. 1937) pisarka australijska
 Conde McCullough (1887-1946) inżynier
 Denis McCullough (1883–1968)
 David McCullough (1933–2022)
 Donald McCullough (1901-1978)
 Douglas McCullough
 Helen Craig McCullough (1918-1998)
 Henry McCullough (1943-2016)
 Hiram McCullough (1813-1885) polityk amerykański
 J. McCullough
 J.J. McCullough
 Jimmy McCullough (1953–1979)
 John C. McCullough (1858-1920)
 John Edward McCullough (1837-1885)
 Julie McCullough (ur. 1965)
 Kimberly McCullough (ur. 1978)
 Shanna McCullough (ur. 1960)
 Suli McCullough (ur. 1968)
 Sultan McCullough (ur. 1980), sportowiec
 Warren Sturgis McCulloch (1899–1969)
 Wayne McCullough (ur. 1970)

Zobacz też 
 McCulloch
 Efekt McCollough – złudzenie optyczne
 Zespół Chudleya-McCulloughów